Il y a eu trois Traités de Hué au cours de la colonisation du Viêt Nam par la France à la fin du  :

 le Traité de Hué (1863), qui confirme le Traité de Saïgon ;
 le Traité de Hué (1883), par lequel la France s'empare de l'Annam et du Tonkin ;
 le Traité de Hué (1884), qui confirme le précédent.